2 miejscowości w Polsce: 
 Trzebów – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Sulęcin 
 Trzebów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Żagań 

Zobacz też: Trzebowo